Östra Abborrtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Östra Abborrtjärnet (Skillingmarks socken, Värmland), sjö i Eda kommun, 
Östra Abborrtjärnen (Brattfors socken, Värmland), sjö i Filipstads kommun, 
Östra Abborrtjärnen (Dalby socken, Värmland), sjö i Torsby kommun,  (2,9 ha)
Östra Abborrtjärnet (Silleruds socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun,  (3 ha)

Se även
Abborrtjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn